Чемпионат мира по фигурному катанию 2000 года был проведён Международным союзом конькобежцев 27 марта—1 апреля на арене Palais des Congrès Acropolis в Ницце, Франция. Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду.

Чемпионами мира стали среди женщин представитель США Мишель Кван, среди мужчин представитель России Алексей Ягудин, среди пар представители России Мария Петрова и Алексей Тихонов, представители Франции Марина Анисина и Гвендаль Пейзера победили в танцах.

Медальный зачёт

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (мужчины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (женщины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (пары)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (танцы)

Фигурное катание
Фигурное катание
Международные соревнования по фигурному катанию во Франции
Международные спортивные соревнования в Ницце